Ю́рий Серге́евич Филимо́нов (1934, Москва, РСФСР, СССР—2001, там же, Россия) — советский и российский артист эстрады (пародист) и кино, режиссёр, профессор, педагог кафедры сценической речи и кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра РАТИ (ГИТИС), Заслуженный артист РСФСР (1986). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994). Создатель жанра литературно-музыкальной пародии.

<blockquote>
Лауреат Всесоюзного конкурса Юрий Филимонов - автор и исполнитель литературных и музыкальных пародий, с которыми он выступает по радио, телевидению и на концертах. Его пародии обаятельны, изящны и, главное, всегда «узнаваемы» по отношению к тем, кого он показывает. В основном это популярные эстрадные артисты, встрече с которыми зрители всегда рады.

Выступления Юрия Филимонова сопровождаются большим успехом, и не только потому, что ему блестяще удаётся передать своеобразные особенности голоса того, кого он пародирует, но, главное, он умеет подметить сущность характера и сценического поведения артиста: «попадания» Филимонова всегда точны.

Коллекция голосов, собираемых Юрием Филимоноым, обширна. «Разные бывают коллекционеры, - говорит он с улыбкой, - одних интересуют старинные монеты, других - редкие почтовые марки. Я коллекционирую голоса. И в моей коллекции их немало.»
</blockquote>

Объекты пародий 

 Расул Гамзатов
 Михаил Жаров
 Владимир Канделаки
 Самуил Маршак
 Сергей Михалков
 Илья Набатов
 Георг Отс
 Анатолий Папанов
 Эдита Пьеха
 Аркадий Райкин
 Михаил Светлов
 Константин Симонов
 Владимир Солоухин
 Леонид Утёсов
 Николай Черкасов
 Корней Чуковский
 Григорий Ярон

Фильмография

Художественные фильмы 
 1972 — Печки-лавочки — главный врач санатория

Озвучка мультфильмов 
 1963 — Тараканище (мультфильм) — Корней Чуковский
 1963 — Акционеры
 1964 — Кто поедет на выставку?
 1970 — Два весёлых гуся — старичок (вокал) / гуси (звуки)
 1970 — Рассказы старого моряка. Необычайное путешествие — гренландский кит / кашалот / кальмар

Телевидение 

 1966 — Голубой огонёк — пародии на Николая Черкасова, Георга Отса
 1966 — Театральные встречи. В гостях у Леонида Утёсова — пародия на Леонида Утёсова
 1967 — Эстрада-67 — пародия на Эдиту Пьеху
 1971 — Терем-теремок. Сказка для взрослых — пародии на Аркадия Райкина, Владимира Канделаки, Леонида Утёсова, песня «Всемирный потоп» (с Жанной Горощеней)
 1983 — Вокруг смеха (выпуск «Ярмарка смеха») — пародии на Самуила Маршака, Расула Гамзатова, Корнея Чуковского

Дискография 
 1972 — Ну, Красная Шапочка, погоди! — пародии на Георга Отса, Аркадия Райкина, Эдиту Пьеху, Анатолия Папанова, Михаила Жарова

Примечания 

Умершие в 2001 году
Заслуженные артисты РСФСР
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Лауреаты Всесоюзного конкурса артистов эстрады